Il Collegio Sant'Ignazio è una scuola paritaria di ispirazione cattolica sita a Messina; offre i quattro cicli di istruzione previsti in Italia (infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado) portando avanti la tradizione educativa dei Gesuiti, istituita nel 1548 proprio a Messina da Ignazio di Loyola.

Organizzazione 
Il Collegio Sant'Ignazio è membro della fondazione Gesuiti Educazione, che offre vari servizi alle scuole associate per compensare il calo del numero di gesuiti nel mondo.

Programma scolastico 
I programmi scolastici includono sin dalla scuola primaria lo studio della lingua inglese, del pianoforte e del flauto e l'uso del tablet. Nel ciclo di istruzione secondaria di secondo grado è presente l'insegnamento della lingua francese e delle scienze dell'architettura e viene offerta anche la possibilità di conseguire la certificazione EIPASS. La scuola offre anche un'opzione di studio all'estero (in Spagna). Le principali attività sportive proposte dalla scuola sono il basket, il calcio, la pallavolo e la ginnastica artistica.

Servizi esterni 
I servizi offerti alla comunità includono corsi su argomenti legati allo sport in collaborazione con il CONI e il Centro sportivo dell'Università di Messina, tra cui anatomia, fisiologia, chimica e biologia.

Nel maggio 2016 il collegio ha fondato un parco zoologico e una fattoria didattica.

Note

Collegamenti esterni 
 

Messina
Scuole a Messina
Collegi gesuitici